MBT steht als Abkürzung für:

 Mentalisierungsbasierte Psychotherapie, eine störungsorientierte Behandlungsform insbesondere der Borderline-Persönlichkeitsstörung
 Model Based Testing bzw. Modellbasiertes Testen
 Masai Barefoot Technology, eine spezielle Art von Schuhen
 Mobiles Beratungsteam, Interventionsinstrument des Bundesprogramms gegen Rechtsextremismus Kompetent für Demokratie, siehe Kompetent für Demokratie#Mobile Interventionsteams
 Main Battle Tank ("Hauptschlachtpanzer"), siehe Kampfpanzer
 Molecular Biology Toolkit, eine auf Java basierende Software zur Visualisierung von Proteinen
 Mechanical Biological Treatment, eine Form der Abfallbehandlung
 Mahindra-British Telecom Ltd, eine indo-britische Informatikfirma
 verschiedene organische Verbindungen, nämlich
 Mercaptobenzothiazol, den schwefelhaltigen Heteroaromaten 
 3-Methyl-2-buten-1-thiol, das schwefelhaltige Terpenoid 

MBT